

Сумбинський сільський округ — адміністративна одиниця, Райимбецький район, Алматинська область
 Сумбинський сільський округ — адміністративна одиниця, Уйгурський район, Жетисуська область